Шебештьен — венгерское имя и фамилия.

 Тиноди, Шебештьен (1510—1556) — венгерский поэт.
 Шебештьен, Юлия (род. 1981) — венгерская фигуристка.